Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Frew McMillan che hanno battuto in finale Byron Bertram e Andrew Pattison 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (secondo turno)
 Jimmy Connors /  Frew McMillan (Campioni)

 Pierre Barthes /  Ilie Năstase (quarti di finale)
 Syd Ball /  Bob Giltinan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1974